Nóvenkoie (Crimea), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Nóvenkoie (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia